Els Hugobertides foren un llinatge de la noblesa franca descendents d'Hugobert. Les seves terres eren a Trèveris i Colònia a Alemanya. Foren aliats de les grans famílies austrasianes: Pipínides, Agilolfings i Eticònides. Esmentat en diversos diplomes entre el final del  i la primera meitat del , les dades existents són insuficients per construir una genealogia segura.

Origen

Reconstruccions genealògiques

La tesi clàssica

Tesi d'Édouard de Roquefeuil

Tesi de Christian Settipani

Modificació del 2000

Els parents d'Hugobert

Els parents d'Irmina

Bibliografia 
 Pierre Riché, Les Carolingiens, une famille qui fit l'Europe, Hachette, París, 1983 (reimpr. 1997), 490 p. (), p. tableau généalogique III .
 Christian Settipani, Les Ancêtres de Charlemagne, Paris, 1989, 170 p. (), p. 28-29, 38-42, 55-58 et addenda.
 Jean-Charles Volkmann, Bien connaître les généalogies des rois de France, Éditions Gisserot, 1999 () 
 Michel Mourre, Le Petit Mourre. Dictionnaire d'Histoire universelle, Éditions Bordas, abril 2007 ()

Nissagues franques